Thysanostoma är ett släkte av maneter. Thysanostoma ingår i familjen Mastigiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lungmaneter
Thysanostoma